Святой Георгий и дракон — многозначное название.
 Святой Георгий и дракон (фотография) — постановочная фотография Льюиса Кэрролла, из собрания Метрополитен-музея.
 Святой Георгий и дракон (картина Рафаэля, Вашингтон) — картина Рафаэля из собрания Национальной галереи искусств, некогда принадлежавшая Эрмитажу.
 Святой Георгий и дракон (картина Рафаэля, Лувр) — картина Рафаэля из собрания Лувра.
 Святой Георгий и дракон (картина Рубенса) — картина Питера Пауля Рубенса из собрания музея Прадо.
 Святой Георгий и дракон (картина Учелло, Лондон) — картина Паоло Учелло из собрания Национальной галереи в Лондоне.
 Святой Георгий и дракон (картина Учелло, Мельбурн) — картина Паоло Учелло из собрания Национальной галереи Виктории в Мельбурне.

См. также 
 Чудо Георгия о змие